Morris může být:

jméno
 Moris Albert - (1951) brazilský zpěvák (civilní jméno Maurício Alberto Kaisermann)
 Morris Rosenfeld – židovský básník
 Morris Pert – britský hudební skladatel a bubeník

příjmení osob
 viz Morris (příjmení)

fiktivní postavy
 Darryl Morris – postava z amerického seriálu Čarodějky
 Morris (kreslíř) – pseudonym komiksového kreslíře Maurice De Bevera

výrobci a výrobky
 Philip Morris – původní název významného tabákového výrobce Altria Group
 Morris Motor Company – automobilka (Morris Motors)
 Morris Minor – nejúspěšnější automobilový model značky Morris
 Morris C8 – britský dělostřelecký tahač
 USS Morris (DD-417) – americký torpédoborec

jiný význam
 Morris worm neboli Morrisův červ – parazitní počítačový program (počítačový červ)
 varianty hry mlýn
 Three Men's Morris
 Six Men's Morris
 Twelve Men's Morris